Hicks [hiks] je anglosaské příjmení:

 Adam Hicks (* 1992), americký herec, raper a tanečník
 Albert W. Hicks (1820–1860), trojnásobný americký vrah
 Bill Hicks (1961–1994), americký komik, společenský kritik
 Catherine Hicksová (* 1951), americká herečka
 Esther Hicks (* 1948), americká motivační řečnice a spisovatelka
 Ivan Hicks (* 19??), britský zahradní architekt a krajinář
 John Hicks (rozcestník), více osob
 Thomas Hicks (1872–1963), americký atlet, olympijský vítěz v maratonu v roce 1904

Externí odkazy